Duparquetia orchidacea é uma espécie de plantas com flor pertencente ao género monotípico Duparquetia da subfamília, também monotípica, Duparquetioideae da família Fabaceae, da qual é um clado basal. A espécie é uma liana nativa das regiões tropicais da África Ocidental. Constitui a única espécie extante na subfamília.

Descrição
Duparquetia orchidacea é uma liana lenhosa que tem como habitat as florestas tropicais húmidas do oeste e centro da África.

Sistemática
Estudos de filogenia molecular permitiram identificar o género como um membro basal das Fabaceae, como evidenciado pela estrutura distintiva de suas flores e as características da sua madeira.
A posição sistemática do grupo com a presente circunscrição, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

Referências

Ligações externas

Fabaceae
Géneros de plantas